Paktia (provincie), een provincie in Afghanistan
Paktia (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Pamphagidae